Бутьково — топоним в России:
 Бутьково — деревня в городском округе Озёры Московской области;
 Бутьково — прежнее название (до середины XX века) деревни Будьково в Марёвском районе Новгородской области.

См. также 
 Будьково